Schikora ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Schikora (* 1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Schikora (1912–2005), deutscher Politiker (SRP, DRP)
 Johanna Schikora (* 2002), deutsche Flossenschwimmerin
 Marco Schikora (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Uve Schikora (* 1942), deutscher Rockmusiker, Komponist und Musikproduzent

Siehe auch:
 Schikorra
 Chicora
 Sikora